Nisowka () ist ein russischer Ortsname:
 Nisowka (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad
 Nisowka (Kemerowo), Dorf in der Oblast Kemerowo
 Nisowka (Mordwinien), Dorf in der Republik Mordwinien
 Nisowka (Nischni Nowgorod), Dorf in der Oblast Nischni Nowgorod
 Nisowka (Nowgorod, Okulowka), Dorf im Rajon Okulowka, Oblast Nowgorod
 Nisowka (Nowgorod, Malaja Wischera), Dorf im Rajon Malaja Wischera, Oblast Nowgorod